Die Liste von Orgeln in Sachsen-Anhalt umfasst sukzessive die erhaltenen historischen Orgeln sowie überregional bedeutende Orgelneubauten in Sachsen-Anhalt. An historischen Instrumenten werden alle erfasst, die vor Endes des Zweiten Weltkriegs gebaut sind. Die Liste ergänzt den Hauptartikel Orgellandschaft Sachsen-Anhalt.

Die Tabelle ist sortierbar. In der vierten Spalte sind die hauptsächlichen Erbauer angeführt; eine Kooperation mehrerer Orgelbauer wird durch Schrägstrich angezeigt, spätere Umbauten durch Komma. In der sechsten Spalte bezeichnet die römische Zahl die Anzahl der Manuale, ein großes „P“ ein selbstständiges Pedal, ein kleines „p“ ein nur angehängtes Pedal. Die vorletzte Spalte führt die die Anzahl der klingenden Register an, die letzte Spalte Besonderheiten und weiterführende Weblinks. Erhaltene historische Gehäuse (mit modernen Orgeln) werden durch Kursivschrift angezeigt; bei der chronologischen Sortierung in der fünften Spalte ist das Jahr der Fertigstellung maßgeblich.

Literatur 
 Alexander Koschel: Orgeln im Weißenfelser Land. FAGOTT, Friedrichshafen 2001.
 Holger Brülls: Ladegast-Orgeln in Sachsen-Anhalt. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2005, ISBN 3-86568-020-8.

Weblinks 
 Komplettes Orgelverzeichnis des Kirchenkreises Naumburg-Zeitz
 Orgeln in Sachsen-Anhalt auf www.orgel-verzeichnis.de, abgerufen am 28. Oktober 2021
 Organ index: Sachsen-Anhalt

Einzelnachweise 

Sachsen-Anhalt
!